Granlidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Granlidtjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (12,5 ha)
Granlidtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (3,91 ha)
Granlidtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (5,87 ha)
Granlidtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,

Naturreservat
 Granlidtjärn (naturreservat) – ett naturreservat i Skellefteå kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn